Frans Peeters (architect) (1896-1942), Belgisch architect
 Frans Peeters (beeldhouwer), (1925-2006) Nederlands beeldhouwer
 Frans Peeters (journalist), Nederlands journalist
 Frans Peeters (politicus) (1953), Belgisch politicus
 Frans Peeters (schutter), (1956), Belgisch sportschutter